5578 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали (5578 километр).

Расположен в Прибайкальском районе Республики Бурятия, к югу в 1 км от федеральной автомагистрали «Байкал», и в 1,5 км от села Таловка.

Пригородные электрички

Примечания 

Остановочные пункты Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Транспорт Прибайкальского района